Alasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alasjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Alasjärvi (sjö i Egentliga Tavastland), 
 Alasjärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar